Autostrady w Niemczech (Bundesautobahnen)
 Autostrady i drogi ekspresowe w Austrii

 Autobahn – album muzyczny zespołu Kraftwerk
 „Autobahn” – singel zespołu Kraftwerk

Zobacz też:

 Autobahn nach Poznań – opowiadanie Andrzeja Ziemiańskiego